Подо́лье:

Топонимы

Россия 
 Подолье — деревня в Кировском районе Ленинградской области.
 Подолье — деревня в Шимском районе Новгородской области.
 Подолье — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Подолье — неофициальное название городского округа Подольск.

Украина 
 Подолье — историческая местность на Украине.
 Подолье — село в Галичском районе Ивано-Франковской области.
 Подолье — село в Барышевском районе Киевской области.
 Подолье — село в Веселиновском районе Николаевской области.
 Подолье — село в Залещицком районе Тернопольской области.
 Подолье — село в Подволочисском районе Тернопольской области.

Спорт 
 Спортивные клубы
 «Подолье» — украинский футбольный клуб из города Хмельницкий.
 «Подолье» — советский футбольный клуб из города Каменец-Подольский.
 «Подолье» — российский футбольный клуб, представлявший Подольский район Московской области.
 Стадион
 «Подолье» — центральный городской стадион города Хмельницкого.

См. также 
 
 Подольск
 
 
 
 Турецкое Подолье